Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1969/70. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

1/16 финали 

 Напред продължава Сливен след жребий.

1/8 финали

1/4 финали

Полуфинали

Финал

Източници 
 bulgarian-football.com

7
7